L'Open dels Estats Units de 2011, conegut oficialment com a US Open 2011, és una competició de tennis masculina i femenina disputada sobre pista dura que pertany a la categoria de Grand Slam. La 130a edició del torneig es va celebrar del 29 d'agost a l'11 de setembre de 2011 al complex USTA Billie Jean King National Tennis Center de Flushing Meadows, Nova York, Estats Units.

Notícies 
 Els actes previs d'inauguració del torneig es van suspendre a causa de la irrupció de l'huracà Irene, que va afectar tota la costa est dels Estats Units durant aquell cap de setmana. Tanmateix, la força de la tempesta no fou greu i la jornada inicial es va poder disputar tal com estava prevista sense incidències importants.
 La novena jornada, 6 de setembre, es va suspendre totalment a causa de la pluja. En la jornada següent només es van poder disputar poc més d'un quart d'hora de joc per culpa de la pluja i es va suspendre novament. Per aquest motiu, les finals individuals es van desplaçar un dia, de manera que la femenina es va disputar diumenge i la masculina el dilluns.
 El tennista serbi Novak Đoković va guanyar el seu tercer Grand Slam de la temporada, els dos últims derrotant a Rafael Nadal en la final. Es tractava del quart Grand Slam de la seva carrera i el desè títol de la temporada, ampliant així la seva marca de 64 victòries i només dues derrotes.
 La tennista australiana Samantha Stosur va guanyar el seu primer títol de Grand Slam individual, sis anys després de guanyar aquest títol en dobles. És la primera tennista australiana en guanyar el torneig des de Margaret Court l'any 1973.
 La parella masculina formada per Jürgen Melzer i Philipp Petzschner van guanyar el seu segon títol de Grand Slam després de la victòria aconseguida a Wimbledon l'any 2010.
 La veterana parella femenina formada per Liezel Huber i Lisa Raymond van aconseguir el seu primer títol conjuntament, però es tracta del cinquè i sisè Grand Slam de dobles respectivament. Després de vèncer a la parella defensora del títol, Huber va esdevenir la primera classificada del rànquing femení de dobles amb 35 anys, i Raymond, amb 38, va esdevenir la tennista més veterana en guanyar un títol de dobles de Grand Slam superant a Billie Jean King que ho va fer amb 36.
 La parella mixta formada per Melanie Oudin i Jack Sock van guanyar el seu primer títol de Grand Slam, esdevenint així la dotzena parella mixta no cap de sèrie en guanyar aquest títol.

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Quadre doble mixt

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Novak Đoković (Campió)
  Rafael Nadal (Final)
  Roger Federer (Semifinals)
  Andy Murray (Semifinals)
  David Ferrer (4a ronda)
  Robin Soderling (renúncia)
  Gaël Monfils (2a ronda)
  Mardy Fish (4a ronda)
  Tomáš Berdych (3a ronda)
  Nicolás Almagro (1a ronda)
  Jo-Wilfried Tsonga (Quarts de final)
  Gilles Simon (4a ronda)
  Richard Gasquet (2a ronda)
  Stanislas Wawrinka (2a ronda)
  Viktor Troicki (1a ronda)
  Mikhaïl Iujni (1a ronda)
  Jürgen Melzer (2a ronda)
  Juan Martín del Potro (3a ronda)
  Fernando Verdasco (3a ronda)
  Janko Tipsarević (Quarts de final)
  Andy Roddick (Quarts de final)
  Aleksandr Dolhopòlov (4a ronda)
  Radek Štěpánek (2a ronda)
  Juan Ignacio Chela (3a ronda)
  Feliciano López (3a ronda)
  Florian Mayer (3a ronda)
  Marin Čilić (3a ronda)
  John Isner (Quarts de final)
  Michael Llodra (2a ronda)
  Ivan Ljubičić (2a ronda)
  Marcel Granollers (3a ronda)
  Ivan Dodig (1a ronda)

Individual femení 
 <li>  Caroline Wozniacki (Semifinals)
 <li>  Vera Zvonariova (Quarts de final)
 <li>  Maria Xaràpova (3a ronda)
 <li>  Viktória Azàrenka (3a ronda)
 <li>  Petra Kvitova (1a ronda)
 <li>  Li Na (1a ronda)
 <li>  Francesca Schiavone (4a ronda)
 <li>  Marion Bartoli (2a ronda)
 <li>  Samantha Stosur (Campiona)
 <li>  Andrea Petkovic (Quarts de final)
 <li>  Jelena Janković (3a ronda)
 <li>  Agnieszka Radwańska (2a ronda)
 <li>  Peng Shuai (4a ronda)
 <li>  Dominika Cibulková (2a ronda)
 <li>  Svetlana Kuznetsova (4a ronda)
 <li>  Ana Ivanović (4a ronda)
 <li>  Anastassia Pavliutxénkova (Quarts de final)
 <li>  Roberta Vinci (3a ronda)
 <li>  Julia Goerges (3a ronda)
 <li>  Yanina Wickmayer (2a ronda)
 <li>  Daniela Hantuchová (1a ronda)
 <li>  Sabine Lisicki (4a ronda)
 <li>  Shahar Pe'er (2a ronda)
 <li>  Nàdia Petrova (3a ronda)
 <li>  Maria Kirilenko (4a ronda)
 <li>  Flavia Pennetta (Quarts de final)
 <li>  Lucie Šafářová (3a ronda)
 <li>  Serena Williams (Final)
 <li>  Jarmila Gajdošová (2a ronda)
 <li>  Anabel Medina Garrigues (3a ronda)
 <li>  Kaia Kanepi (2a ronda)
 <li>  María José Martínez Sánchez (1a ronda)

Doble masculí 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (1a ronda)
  Maks Mirni /  Daniel Nestor (2a ronda)
  Michael Llodra /  Nenad Zimonjić (3a ronda)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (Quarts de final)
  Rohan Bopanna /  Aisam-Ul-Haq Qureshi (Semifinals)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Final)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecau (Quarts de final)
  Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer (2a ronda)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (Campions)
  Christopher Kas /  Alexander Peya (1a ronda)
  Frantisek Cermak /  Filip Polasek (1a ronda)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares (2a ronda)
  Marcel Granollers /  Marc López (3a ronda)
  Juan Ignacio Chela /  Eduardo Schwank (2a ronda)
  Mark Knowles /  Xavier Malisse (3a ronda)
  Scott Lipsky /  Rajeev Ram (1a ronda)

Doble femení 
 <li>  Kveta Peschke /  Katarina Srebotnik (Quarts de final)
 <li>  Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (3a ronda)
 <li>  Vania King /  Iaroslava Xvédova (Final)
 <li>  Liezel Huber /  Lisa Raymond (Campiones)
 <li>  Maria Kirilenko /  Nàdia Petrova (Semifinals)
 <li>  Sania Mirza /  Ielena Vesninà (3a ronda)
 <li>  Peng Shuai /  Zheng Jie (1a ronda)
 <li>  Andrea Hlavackova /  Lucie Hradecka (Quarts de final)
 <li>  Iveta Benesova /  Barbora Záhlavová-Strýcová (Quarts de final)
 <li>  Yung-Jan Chan /  Anastassia Rodiónova (1a ronda)
 <li>  Natalie Grandin /  Vladimira Uhlirova (1a ronda)
 <li>  María José Martínez Sánchez /  Anabel Medina Garrigues (3a ronda)
 <li>  Chia-Jung Chuang /  Olga Govortsova (1a ronda)
 <li>  Núria Llagostera Vives /  Arantxa Parra Santonja (2a ronda)
 <li>  Sara Errani /  Roberta Vinci (Quarts de final)
 <li>  Jarmila Gajdosova /  Bethanie Mattek-Sands (3a ronda)

Doble mixt 

  Liezel Huber /  Bob Bryan (2a ronda)
  Katarina Srebotnik /  Daniel Nestor (2a ronda)
  Iaroslava Xvédova /  Maks Mirni (1a ronda)
  Kveta Peschke /  Aisam-Ul-Haq Qureshi (renúncia)

 <li>  Vania King /  Rohan Bopanna (1a ronda)
 <li>  Sania Mirza /  Mahesh Bhupathi (1a ronda)
 <li>  Ielena Vesninà /  Leander Paes (Semifinals)
 <li>  Gisela Dulko /  Eduardo Schwank (Final)

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial del US Open 

2011
US Open